Gowler ist der Familienname folgender Personen: 

 Jackie Gowler (* 1996), neuseeländische Ruderin
 Kerri Gowler (* 1993), neuseeländische Ruderin